Adelante es el periódico oficial del Partido Comunista Paraguayo.
Fue publicado a partir del año 1941, después que el I Congreso del Partido así lo decidiese. Su primer director fue Alfredo Alcorta. También trabajaron es este periódicos, entre otros, Antonio Bonzi y Efraín Morel.
Logró llegar a publicar unos diez mil ejemplares.

Hoy en día, Adelante sigue publicándose en formato digital.

Directores 
 Alfredo Alcorta (1941-1946)
 Antonio Bonzi (1946-1947)
 Antonio Maidana (1947-1954)
 Antonio Alonso Ramírez (¿?-1960)
 Miguel Ángel Soler (1960 - 1975)
 Carlos Luis Casabianca (¿? - Hasta la fecha)

Bibliografía  
Antonio Bonzi:Proceso histórico del Partido Comunista Paraguayo (Un itinerario de luces y sombras), Arandura Editorial, Asunción 2001.

Véase también 
Partido Comunista Paraguayo

Periódicos de Paraguay
Periódicos en español
Órganos de expresión de partidos políticos
Publicaciones fundadas en 1941